Naches peut désigner :

Toponyme



Naches, ville du comté de Yakima.
 Naches, cours d'eau de l'État de Washington.
 Col Naches, col de montagne de la chaîne des Cascades.

Voir aussi 
Natchez (homonymie)